Une masse d'individus désigne un nombre important et indifférenciée de personnes. On retrouve cette expression dans :
 Communication de masse ;
 Culture de masse ;
 Médias de masse ;
 Société de masse ;
 Tourisme de masse.

Voir aussi 
 Foule
 Peuple